Письмо тринадцати:
 Письмо тринадцати (1951)
 Письмо тринадцати (1966)
 Письмо тринадцати (1996)